Ейч Пи Оупън 2009 е 1-вото издание на Ейч Пи Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2009. Провежда се в Осака, Япония от 10 до 18 октомври. Първите шампионки в турнира станаха Саманта Стосър на сингъл и Чиа-Джун Чуан и Лиса Реймънд на двойки.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (полуфинал)
  Марион Бартоли (четвъртфинал, отказва се поради контузия в дясното рамо)
  Саманта Стосър (шампионка)
  Франческа Скиавоне (финал)
  Шахар Пеер (1 кръг)
  Александра Возняк (четвъртфинал)
  Мелинда Цинк (четвъртфинал, отказва се поради травма на десния крак)
  Ярослава Шведова (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Чиа-Джун Чуан /  Лиса Реймънд (шампионки)
  Ваня Кинг /  Саня Мирза (четвъртфинал)
  Ипек Шенолу /  Ярослава Шведова (четвъртфинал)
  Джил Крейбъс /  Тамарин Танасугарн (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2009
Ейч Пи Оупън